Итапирапуан () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Гойас. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Вермелью. Население составляет 12 189 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 043,699 км². Плотность населения — 6,0 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 65.188.004,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.630,33 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,707 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс